

События 
 Консулы: Луций Эмилий Лепид Павел (патриций) и Гай Клавдий Марцелл (плебей); преторы: Гай Тиций Руф (в Риме), Гай Фанний, Квинт Марций Крисп, Луций Скрибоний Либон, Луций Фурий Крассипед, Марк Курций Педуцен (по делам иноземцев) и Марк Ливий Друз; пропретор: Авл Плавтий (в Вифинии); плебейские эдилы: Гай Папирий Мазон, Марк Октавий и Марк Целий Руф; народные трибуны: Гай Скрибоний Курион и Гай Фурний; квесторы: Гай Целий Кальд (в Киликии), Гней Кальпурний Пизон, Луций Антоний (в Азии), Марк Пупий Пизон Фруги и Тит Антистий (в Македонии); проквестор: Гней Каниний Саллюстиан (в Сирии); монетный триумвир: Публий Корнелий Лентул Марцеллин; цензоры: Аппий Клавдий Пульхр (патриций) и Луций Кальпурний Пизон Цезонин (плебей).
 Возвращение Цицерона в Рим.
Хань и Хунну:
 Новые посольства обоих шаньюев в Китай. Хуханье поддержан Китаем.

Родились 
 50, ок. — Марк Антистий Лабеон, римский юрист, теоретик права;
 50, ок. — Секст Проперций, поэт, современник Вергилия, Горация и Овидия.

Скончались 
 Июнь — Квинт Гортензий Гортал (род. 114 до н. э.), адвокат по профессии и оптимат по убеждениям, считался первым оратором своего времени, пока не был побеждён Цицероном;
 Преций (или Прециан; возможно, носил преномен «Луций»), известный юрисконсульт, знакомый Цицерона и Требация.

Примечания

См. также